Matt Sweeney ist der Name von

 Matt Sweeney (* 1969), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Matt Sweeney (Spezialeffektkünstler), US-amerikanischer Filmtechniker und Experte für Filmeffekte